Zikarsky ist der Familienname von

 Bengt Zikarsky (* 1967), deutscher Schwimmsportler
 Björn Zikarsky (* 1967), deutscher Schwimmsportler